NEDD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 319 амінокислот, а молекулярна маса — 149 114.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, убіквітинування білків, нейрогенез, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки